Güldenring war eine deutsche Zigarettenmarke.

Die Marke gehörte zu den ersten aus dem Hause Neuerburg. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich die Marke zu einem gut verkauften Produkt.

Zur Marke gehörten bald auch Bilderserien wie ab 1933 die Serie "Reichswehr".

Sie war eine der teuersten Zigarettensorten zur Zeit des Nationalsozialismus.

Weblinks 
 Güldenring bei cigabox.de
 Aufbruch Ost: 1924-1942

Zigarettenmarke